Клещино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Клещино — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия 
 Клещино — деревня в Любытинском районе Новгородской области.